Kidnapped (en français Enlevé !) est un roman d'aventures de Robert-Louis Stevenson publié en 1886.
Kidnapped est un film muet réalisé par Alan Crosland en 1917
Kidnapped est le titre original du film Le Proscrit réalisé par Alfred L. Werker avec Freddie Bartholomew et Charles Aubrey Smith en 1938
Kidnapped est un western muet réalisé par Walter Fabian en 1929
Kidnapped est un film réalisé par William Beaudine en 1948
Kidnapped est le titre original du film américain L'Enlèvement de David Balfour, réalisé par Robert Stevenson en 1960
Kidnapped est un film réalisé par Delbert Mann en 1971 avec Michael Caine (Alan Breck) et Donald Pleasence (Ebenezer), tiré du roman de R.L. Stevenson
Kidnapped est un film réalisé par Howard Avedis en 1986, sur une musique de Ron Jones
 est un téléfilm diffusé en 1995, avec Armand Assante, toujours tiré du roman de Stevenson
Kidnapped est un téléfilm réalisé par Brendan Maher et diffusé en 2005
Kidnapped, est une série télévisée diffusée en France sur M6 en 2006

Homonymie de titre